Maligno puede referirse a:
 Satanás o el Maligno, en las religiones abrahámicas, encarnación del mal.
 Malvado o con fines perversos.
 Código maligno o malware, programa informático hostil.
 En medicina, que evoluciona de forma desfavorable.
 Tumor maligno, tumor que produce metástasis.
 Hipertermia maligna, reacción a la anestesia general.
 Otros usos:
 Maligno, película de terror peruana.
Maligno, película de terror estadounidense.
 Maligno, ser fantasmagórico de la mitología amazónica-mestiza.